Samsung SGH-D710 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Sanyo V801SA
 Mitac 8390
 Samsung SGH-D720
 Samsung SGH-i300
 AMOI E8

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D710  

D